Wolowo (bulgarisch und russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 in Bulgarien:
 Wolowo (Bulgarien), Dorf in der Oblast Russe

 in Russland:
 Wolowo (Tula), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des Wolowski rajon der Oblast Tula
 Wolowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Wolowo (Lipezk), Dorf und Verwaltungszentrum des Wolowski rajon der Oblast Lipezk
 Wolowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Wolowo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Wolowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Wolowo (Tula, Sadowskoje), Dorf in der Oblast Tula, Wolowski rajon, Landgemeinde Sadowskoje
 Wolowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer